Пониква — річка в Білорусі, притока Мовчаді (басейн Німану)
 Пониква — річка в Україні
 Пониква — річка у Польщі
 Пониква — село, Львівська область, Золочівський район
 Пониква — поселення в общині Шентюр (Словенія)
 Пониква-при-Жалцу — поселення в общині Жалець (Словенія)

Див. також 
 Поніква